Александер Прамесхубер (, 20 ноября 1926 — 1983) — австрийский шахматист, мастер.

Чемпион Австрии 1958 г. (разделил 1—2 места с А. Кинцелем и победил в дополнительном матче). Серебряный призер чемпионата Австрии 1967 г. Бронзовый призер чемпионатов Австрии 1953 и 1963 гг.

В составе сборной Австрии участник семи шахматных олимпиад (в том числе на 1-й доске), Кубков Клары Бенедикт (в 1961 г. был в составе команды, единственный раз в истории Австрии ставшей победительницей данного турнира) и международных командных матчей.

Победитель чемпионата Австрийского шахматного клуба 1952 г.

В 1960 и 1964 гг. представлял Австрию в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии А. Прамесхубера  в базе Chessgames
 Личная карточка А. Прамесхубера  на сайте 365Chess

Шахматисты Австрии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад